Conservatori de Música de Girona o Conservatori de Música Isaac Albéniz, institució d'educació musical amb seu a Girona
 Companion of the Order of Saint Michael and Saint George, membre de l'orde de cavalleria britànic de Sant Miquel i Sant Jordi, vegeu Orde de Sant Miquel i Sant Jordi
 Giroscopi de control de moment (del seu nom en anglès Control Moment Gyroscope), dispositiu de control d'actitud de satèl·lits